Delta Lyrae pode se referir a:
Delta1 Lyrae
Delta2 Lyrae